

Павліковиці — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Павліковиці — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Павліковиці — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства